

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 29, w tym 19 podstawowych
 Karolewo – część miasta Mosina
 Karolewo – część miasta Skoki

Inne 
 Karolewo – dawna wieś w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Gardeja